

Sigle 
 Banca Nazionale delle Comunicazioni
 Bayonet Neill Concelman – sigla del connettore BNC
 Brazen Nose College (ora Brasenose College) – college dell'Università di Oxford

Aziende 
 BNC – simbolo LSE del Banco Santander Central Hispano
 BNC (Bollack, Netter & Cie) – casa automobilistica francese degli anni venti

Codici 
 BNC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Mavivi di Beni (Repubblica Democratica del Congo)
 bnc – codice ISO 639-3 della lingua botonc centrale